Unter Verkehrsdelikte-Richtlinie werden folgende Richtlinien der Europäischen Union
 Richtlinie 2011/82/EU (Verkehrsdelikte-Richtlinie) (aufgehoben) und die darauf aufbauende
 Richtlinie (EU) 2015/413 (Verkehrsdelikte-Richtlinie) (aktuell),
verstanden.